Maria Anna (München, 21 maart 1551 — Graz, 29 september 1608) was prinses van Beieren en aartshertogin van Oostenrijk. Ze was een dochter van hertog Albrecht V van Beieren en Anna van Oostenrijk.

Op 26 augustus 1571 trouwde ze in Wenen met haar oom aartshertog Karel II van Oostenrijk (1540–1590). Uit dit huwelijk kwamen vijftien kinderen voort:

 Ferdinand (Judenburg, 15 juli 1572 – aldaar, 3 augustus 1572)
 Anna (1573–1598); ∞ (1592) koning Sigismund III van Polen (1566–1632)
 Maria Christina (1574–1621); ∞ (1595) Sigismund Báthory (1572–1613), vorst van Zevenburgen
 Catharina Renata (Graz, 4 januari 1576 – aldaar, 29 juni 1599)
 Elisabeth (Graz, 13 maart 1577 – aldaar, 29 januari 1586)
 Ferdinand (1578–1637), keizer van het Heilige Roomse Rijk 1619-1637
 Karel (Graz, 17 juli 1579 – aldaar, 17 mei 1580)
 Gregoria Maximiliana (Graz, 22 maart 1581 – aldaar, 20 september 1597)
 Eleonora (Graz, 25 september 1582 – Hall in Tirol, 28 januari 1620)
 Maximiliaan Ernst (Graz, 17 november 1583 – aldaar, 18 februari 1616)
 Margaretha (1584–1611); ∞ (1599) koning Filips III van Spanje (1578–1621)
 Leopold (1586–1632), bisschop van Passau en Straatsburg; ∞ (1626) Claudia de' Medici (1604–1648)
 Constance (1588–1631); ∞ (1605) koning Sigismund III van Polen (1566–1632)
 Maria Magdalena (1589–1631); ∞ (1608) Cosimo II de' Medici (1590–1621), groothertog van Toscane
 Karel (1590–1624), bisschop van Wrocław en Brixen

Daarnaast hebben ze samen ook Helena Antonia, een vrouwelijk, bebaarde dwerg, opgevoed.

Voorouders

Huis Beieren-München
Aartshertog (niet regerend)
Beieren, M